Knappstein ist der Familienname von
Gerhard Knappstein (* 1948), Ingenieur
Karl Heinrich Knappstein (1906–1989), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Knapstein